Инюшово — название населённых пунктов в России:
 Инюшово — село в Заринском районе Алтайского края.
 Инюшово — село в Тальменском районе Алтайского края.